Jättemysksköldpaddor (Staurotypus) är ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av den tyske zoologen Johann Georg Wagler 1830. Släktet ingår i familjen slamsköldpaddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kräldjur i neotropiska regionen
Slamsköldpaddor
Staurotypus